Суперкубок Бельгії з футболу 2000 — 21-й розіграш турніру. Гра відбулася 5 серпня 2000 року між чемпіоном Бельгії клубом «Андерлехт» та володарем кубка Бельгії «Генк».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2000
Бельгія
2000 у бельгійському спорті